Ganita-yukti-bhasa (también escrito como Ganita Yuktibhasa) es el título o parte del título de tres libros diferentes:

 Ganita-yukti-bhasa (Razones en astronomía matemática) de Jyesthadeva, publicado por Springer, es la primera edición crítica con una traducción al inglés del Yuktibhasa, un tratado fundamental en el idioma malabar compuesto hacia el año 1530 por Jyeṣṭhadeva, una de las personalidades más significativas de la Escuela de Kerala. El libro se publicó en dos volúmenes. El Yuktibhasa de Jyeshthadeva discute varios temas de matemáticas y astronomía, y se pretende que sea una enunciación de los fundamentos que subyacen a las diversas afirmaciones matemáticas y los conceptos y cálculos astronómicos en el gran tratado Tantrasamgraha de Nilakantha Somayaji (1444-1544). (Una edición de la parte matemática del Yuktibhasa con algunas notas explicativas en idioma malabar apareció en 1948.)
 Además del Yuktibhasa de Jyshthadeva, la Escuela de Kerala había producido otro trabajo llamado Ganita Yuktibhasa. En contraste con el Yuktibhasa de Jyeṣṭhadeva, este trabajo está escrito en sánscrito. La fecha de composición y el nombre del autor de este trabajo no se han determinado con certeza. El libro parece ser de un período posterior, y posiblemente es una traducción al sánscrito algo tosca del Yuktibhasa original escrito en idioma malabar.
 Ganita Yuktibhasa (Volumen III) es el título de un libro publicado por el Instituto Indio de Estudios Avanzados (IIAS), Shimla, y es una edición crítica de la versión sánscrita del Ganita Yuktibhasa. Este es el tercer volumen de una serie sobre el Yuktibhasa, siendo los dos primeros volúmenes el Volumen I y el Volumen II del Ganita-yukti-bhasa (Razones en Astronomía Matemática) de Jyeṣṭhadeva publicado por Springer.

Más sobre el Ganita-yukti-bhasa (Fundamentos de la astronomía matemática) de Jyesthadeva

Esta edición del Yuktibhasa se ha dividido en dos volúmenes, aunque el texto original en idioma malabar no tiene tal división. El Volumen I trata sobre matemáticas y el Volumen II trata sobre astronomía. Cada volumen está dividido en tres partes: la primera parte es una traducción al inglés de la parte en malabar relevante del Yuktibhasa; la segunda parte contiene notas explicativas detalladas sobre la traducción; y en la tercera parte se reproduce el texto del original malabar. La traducción al inglés es obra de K.V. Sarma y las notas explicativas las proporcionan K. Ramasubramanian, M.D. Srinivas, y M.S. Sriram.

El volumen I, que trata sobre matemáticas, se divide en siete capítulos. Los temas tratados son las ocho operaciones matemáticas, un cierto conjunto de diez problemas, aritmética de fracciones, regla de tres, Kuttakara (ecuaciones lineales indeterminadas), series infinitas y aproximaciones para la razón de la circunferencia y el diámetro de un círculo y series infinitas y aproximaciones para senos.

El volumen II, que trata sobre astronomía, está dividido en ocho capítulos. Los temas tratados son el cálculo de las longitudes media y verdadera de los planetas, la Tierra y las esferas celestes, quince problemas relacionados con la ascensión, declinación, longitud, etc., determinación del tiempo, lugar, dirección, etc., a partir de sombras gnomónicas, eclipses, Vyatipata (cuando el sol y la luna tienen la misma declinación), corrección de visibilidad para planetas y fases de la luna.

Referencias

Lecturas relacionadas
 Para una revisión del Ganita-yukti-bhasa (Razones en astronomía matemática) de Jyesthadeva realizada por la Mathematical Association of America véase:  (Enlace roto: octubre de 2010)
 Para una discusión del contenido en idioma malabar del Yuktibhasa y también de la cuestión de la autoría y la fecha del texto original, consúltese: 

Libros de astronomía
Matemáticas de India
Historia de la matemática
Manuscritos matemáticos